Анато́лій Володи́мирович Шельму́к ( — ) — прапорщик Збройних сил України.

Життєпис 
Походить з родини колгоспників, закінчив Середівську ЗОШ. 1992 року призваний на строкову службу, проходив у місті Хуст, десантні війська. Після демобілізації в 1994—1997 роках працював міліціонером у Києві. Згодом він перевівся служити, прапорщик Ємільчинської військової частини; після розформування підрозділу 2000 року переведений в частину А-3814, Новоград-Волинський. Був у складі миротворчих сил в Лівані. Після повернення — прапорщик 12-го інженерного полку, старший водій.

2014 року відряджений в Херсонську область на кордон з анексованим Кримом. 29 січня 2015 року зазнав поранень, після чого його відправили до лікарні в Чаплинку, звідти перевели у військовий шпиталь Одеси. 11 лютого 2015 року помер від поранень.

Без Анатолія лишилися дружина Наталія, син Олександр і донька Марина.

Похований у селі Середи.

Джерела 
 Шельмук Анатолій Володимирович
 Шельмук Анатолій

Уродженці Ємільчинського району
Поховані в Ємільчинському районі